R–73, szovjet infravörös önirányítású légi közelharc-rakéta
 Jonathan Archer, a Star Trek: Enterprise című amerikai sci-fi tévésorozatban az Enterprise űrhajó kapitánya
 Archer (animációs sorozat)
 Archer svéd gyártmányú önjáró löveg

 Amerikai Egyesült Államok
Archer (Florida)
Archer (Idaho)
Archer (Illinois)
Archer (Iowa)
Archer (Nebraska)
Archer (Nevada)
Archer (Tennessee)
Archer (Nyugat-Virginia)
Archer megye, Texas
Archer City, Texas